Знак
 Знак (періодичне видання) — вісник Українського геральдичного товариства.

 Знак Максим Олександрович (* 1981) — білоруський юрист, адвокат. Член Координаційної ради білоруської опозиції.